Зейне́п Кёсе (; ) — турецкая  кино и телевидения, .

Биография и карьера 
Зейнеп Кёсе родилась 18 мая 1985 года в Стамбуле (Турция). В 2008 году она окончила Государственную консерваторию Стамбульского университета.

Актёрская карьера Кёсе началась на телевидении в 2007 году, когда она сыграла роль Хатидже в телесериале «Судьба». С 2010 по 2011 год играла роль Сельмы Хюнель в телесериале «Эзель». С 2016 по 2017 год играла роль Бурчин в телесериале «Песня жизни». В 2018 году сыграла в телесериале «Бездыханный».

Избранная фильмография

Примечания

Ссылки 

Киноактёры Турции
Актёры телевидения Турции